Михаи́л Миха́йлович Алфераки (1889—1958) — есаул лейб-гвардии Казачьего полка, герой Первой мировой войны.

Биография 
Из потомственных дворян. Сын камергера Михаила Николаевича Алфераки и жены его Марии Николаевны Грековой (ум. 1911).

В 1906 году поступил в Пажеский корпус, по окончании курса которого 6 августа 1909 года произведен был из камер-пажей в хорунжие лейб-гвардии Казачьего полка. Произведен в сотники 6 декабря 1913 года.

В Первую мировую войну вступил в рядах лейб-гвардии Казачьего полка. Был ранен 31 января 1915 года. Пожалован Георгиевским оружием

Произведен в подъесаулы 29 мая 1916 года. 18 октября 1916 года назначен адъютантом войскового наказного атамана войска Донского, с оставлением в списках полка. 10 июля 1917 года назначен командующим 2-й сотней лейб-гвардии Казачьего полка, а 19 сентября того же года произведен в есаулы «за выслугу лет».

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении в составе Донской армии. В начале 1920 года эвакуировался из Новороссийска на корабле «Борис». Был произведен в полковники. Вышел в отставку 24 июня 1920 года.

В эмиграции в Греции. Служил в частных компаниях. Принимал деятельное участие в создании Афинской казачьей станицы, был членом правления станицы. Состоял членом Союза русских военных инвалидов. Скончался в 1958 году. Похоронен на русском кладбище в Пирее.

Был женат на Татьяне Петровне Яновой (1895—1983), дочери генерал-майора П. И. Янова (1864—1937). Детей в браке не было.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (1913)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 16.02.1915)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 8.03.1915)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (19.11.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 10.02.1917)

иностранные:
 английский Военный крест.

Источники 
 Русский Инвалид, № 68. Часть официальная. — 19 марта 1917 г. — С. 2.
 Армия и флот свободной России, № 227. Официальный отдел. — 4 октября 1917 г. — С. 4.
 Жалнина-Василькиоти И. Л. «Родной земли комок сухой». Русский некрополь в Греции. — М.: Книжница : Русский путь, 2012. — С. 51.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.

Родившиеся в Царскосельском уезде
Михаил Михайлович
Выпускники Пажеского корпуса
Казаки в Первой мировой войне
Кавалеры Георгиевского оружия
Офицеры Донской армии
Русские эмигранты первой волны в Греции
Похороненные на Русском кладбище в Пирее
Военнослужащие Русской гвардии в Первой мировой войне